HL (motorfiets)
 Hectoliter
 Hodgkinlymfoom, een vorm van lymfeklierkanker

Zie ook
Halflife (doorverwijspagina)